Il Monte Huldange, è il monte più alto del Lussemburgo, con i suoi 559 metri di altitudine.
Il monte è ricompreso nel massiccio delle Ardenne.

Note

Altri progetti 

Geografia del Lussemburgo